Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 83001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 sierpnia 2001 do 9 lipca 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

83001-83100

83101-83200

83201-83300

83301-83400

83401-83500

83501-83600

83601-83700

83701-83800

83801-83900

83901-84000

Przypisy 

Lista planetoid 083001-084000